Galang Tinggi (Banyuasin III), een plaats in Indonesië
Galang Tinggi (Mekakau Ilir), een plaats in Indonesië